IA in Oberbayern ist der Titel von:

 IA in Oberbayern (Theaterstück), Theaterstück von Hans Fitz
 IA in Oberbayern (1937), deutsche Filmkomödie von Franz Seitz senior
 IA in Oberbayern (1956), deutsche Filmkomödie von Hans Albin